Конвой №1232 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у жовтні 1943-го. 

Конвой сформували на атолі Трук у східній частині Каролінських островів (ще до війни тут була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів), а місцем призначення був Рабаула – головної передова база на острові Нова Британія, з якої японці вже два роки провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. 

До складу конвою №1232 увійшов транспорт Хокуйо-Мару, який вів на буксирі міні-субмарину,  та ще одне неідентифіковане судно, а ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-33.

23 жовтня 1943-го судна вийшли із Труку та попрямували на південь, а 29 жовтня успішно прибули до Рабаулу.

Примітки 

1232
1232